Кабарди́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 

 Кабардинская улица — улица в Алма-Ате

Россия 

 Кабардинская улица — улица в Астрахани
 Кабардинская улица — улица в посёлке Асфальтовая Гора Апшеронского района Краснодарского края
 Кабардинская улица — улица во Владикавказе
 Кабардинская улица — улица в Волгограде
 Кабардинская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Кабардинская улица — улица в Грозном
 Кабардинская улица — улица в Камышине Волгоградской области
 Кабардинская улица — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Кабардинская улица — улица в станице Луковской Моздокского района республики Северная Осетия
 Кабардинская улица — улица в Нальчике.
Кабардинская улица — прежнее название Мало-Кабардинской улицы в Нальчике.
 Кабардинская улица — улица в Нарткале Кабардино-Балкарской республики
 Кабардинская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Кабардинская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Кабардинская улица — улица в Новосибирске
 Кабардинская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 Кабардинская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Кабардинская улица — улица в Уфе
 Кабардинская улица — улица в Черкесске

Украина 

 Кабардинская улица — улица в Днепропетровске
 Кабардинская улица — улица в Донецке
 Кабардинская улица — улица в Запорожье
 Кабардинская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Кабардинская улица — улица в Харькове

Абхазия 

 Кабардинская улица — улица в Гагре

См. также 

 Кабардинский переулок
 Кабардинская